Дзензерский — фамилия; имеет женскую форму Дзензерская.
 Дзензерский, Виктор Александрович (род. 1944) — украинский промышленный деятель и учёный, Герой Украины.
 Дзензерский, Денис Викторович (род. 1978) — украинский политический деятель, народный депутат, бизнесмен.